Klokočí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Klokočí (okres Přerov)
 Klokočí (okres Semily)